Krasnoflotskoje (russ. ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Krasnoflotskoje (Kaliningrad), untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Rosenberg, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen)
 Krasnoflotskoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad
 Krasnoflotskoje (Leningrad) in der Oblast Leningrad
 Krasnoflotskoje (Woronesch) in der Oblast Woronesch

sowie die russische Form für:
 Krasnoflotske, Dorf auf der Krim (Ukraine)